Конвой Трук – Рабаул (19.01.44 – 22.01.44) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у січні 1944-го. 

Конвой сформували у східній частині Каролінських островів на атолі Трук, де лютого 1944-го знаходилась головна база японського ВМФ у південно-східному секторі фронту. Місцем його призначення був Рабаул – передова база у архіпелазі Бісмарку, з якої безпосередньо провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До складу конвою увійшли танкер Кокуйо-Мару та Нанрей-Мару, а охорону забезпечували есмінці «Новакі», «Ямагумо» і «Майкадзе». 

19 січня кораблі вийшли з Труку та 22 січня успішно досягнули Рабаулу, хоча на той час комунікації архіпелагу Бісмарка знаходились під активним впливом ворожих підводних човнів та авіації. Ба більше, 25 – 28 січня Кокуйо-Мару прослідував назад на Трук у супроводі «Новакі» і «Майкадзе», а «Ямагумо» здійснив у архіпелазі Бісмарка кілька рейсів з військами на борту та на початку лютого 1944-го також прибув на Трук.

Примітки 

Т 13

Трук 13